7-ма молодіжна першість України з футболу серед дублерів проходила з липня 2010 року по травень 2011 року. Чемпіоном вдруге стала молодіжна команда «Шахтар» (Донецьк), вилетіли з турніру «Металург» (Запоріжжя) та ПФК «Севастополь».

Учасники 

У турнірі взяли участь 16 молодіжних команд:

 — нові команди.

Підсумкова таблиця 

|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2010—2011
 Чемпіонат України з футболу 2010—2011: Прем'єр-ліга
 Чемпіонат України з футболу 2010—2011: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 2010—2011: друга ліга
 Кубок України з футболу 2010—2011

Посилання 
 Першість серед дублюючих складів 2010/2011 на офіційному сайті ФФУ
 Першість серед дублюючих складів 2010/2011 на сайті Дмитра Трощія  

2010 у футболі
2011 у футболі
Сезони Молодіжного чемпіонату України з футболу
2010 в українському спорті
2011 в українському спорті